O Campeonato Citadino de Gravataí de 2011 foi uma competição amadora de futebol de campo do município de Gravataí. Ela foi organizada pela Liga Gravataiense de Futebol com o apoio da Prefeitura de Gravataí através da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME).  

A competição encerrou no dia 18 de dezembro com a final das categorias Master, Sub-12 e Sub-14.

Categorias

Categoria Especial de Amadores 

Final

Categoria Master 

Final  

 O Manchester venceu nos pênaltis por 6 a 5.

Categoria Sub-14 

Final

Categoria Sub-12 

Final

Categoria Acesso de Amadores

Categoria Veterano

Categoria Sub-18

Categoria Sub-16

Categoria Sub-15 

2011
Futebol de 2011 no Rio Grande do Sul